Joe Williams – cantante statunitense
 Joe Williams (1907-1987 – calciatore irlandese
 Joe Williams (n. 1996) – calciatore inglese
 Joe Williams – politico e medico cookese
 Joe Williams – lottatore statunitense